Laurids Thura ist der Name folgender Personen:

* Laurids Pedersen Thura (1598–1655), dänischer Orientalist, Pädagoge und Pfarrer
 Laurids Thura (Bischof) (1657–1731), dänischer lutherischer Bischof

Siehe auch:
 Laurids de Thurah (1706–1759), dänischer Architekt